Jean-Baptiste Gerin peut désigner :
 Jean-Baptiste Gerin (1797-1863) , prêtre catholique français ;
 Jean-Baptiste Gerin (1847-1920), homme d'affaires et patron de presse français.